Трусина може да се односи на:

 Трусина (Берковићи), насеље у општини Берковићи, Република Српска, БиХ
 Трусина (Невесиње), насеље у општини Невесиње, Република Српска, БиХ
 Трусина (Коњиц), насеље у општини Коњиц, Федерација БиХ, БиХ